Have a Nice Day – album Bon Jovi
 Have a Nice Day – album Count Bassie
 Have a Nice Day – album Roxette
 Have a Nice Day – album Stereophonics
 Have a Nice Day – singel Bon Jovi